Маковичук — фамилия. Известные носители:

 Маковичук, Камелия (род. 1968) — румынская гребчиха.
 Маковичук, Мария (род. 1953) — румынская гребчиха.